Prekopa je lahko:

 Prekopa (Slovenija), naselje v občini Vransko
 Prekopa, Glina (Hrvaška)
 Prekopa, Štrigova (Hrvaška)

 Dolnja Prekopa, naselje v občini Kostanjevica na Krki.
 Gornja Prekopa, naselje v občini Kostanjevica na Krki.